ASR (Answer Seizure Ratio) — в цифрової телефонії статистичний параметр, що показує на якість зв'язку певного напряму/АТС.
 ASR Система в транспортних засобах, — пристрій, який запобігає проковзуванню приводних коліс за різких прискорень під час розгону. ASR дає автомобілю можливість розганятися максимально ефективно, незалежно від стану дорожнього покриття за рахунок забезпечення зчеплення приводних коліс з дорогою найкращим чином, настільки — наскільки це можливо в даних умовах. За увімкненої системи ASR колеса не пробуксовують, забезпечуючи можливість реалізації максимального (за умов зчеплення із дорожнім покриттям) крутного моменту, разом із тим, зменшуючи імовірність заносів автомобіля під час його розгону.
 ASR або SAR (Aggregation Service Router або Service Aggregation Router) — сімейство маршрутизаторів агрегованих послуг.
 ASR (Automated Speech Recognition) — автоматичне розпізнавання мови.